Flossie: A Venus of Fifteen, roman érotique anonyme de 1897.
 Flossie, opérette de Marcel Gerbidon, créée en 1907.
 Flossie ou Les Expériences sexuelles de Flossie, film suédois écrit et réalisé par Mac Ahlberg, sorti en 1974.
 
 Flossie Wong-Staal, virologue et biologiste moléculaire sino-américaine.